Mesjeisjta (makedonska: Мешеишта) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Debarca, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Mesjeisjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mesjeisjta är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Mesjeisjta. Runt Mesjeisjta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer söder om Mesjeisjta. 

Trakten runt Mesjeisjta består till största delen av jordbruksmark.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Debarca